Domina Vacanze (bedrijf), een Italiaanse onderneming die hotels en vakantiehuizen aanbiedt
 Domina Vacanze (wielerploeg), een hierdoor gesponsorde Italiaanse wielerploeg